

События 

 1104—1134 — король Арагона и Наварры Альфонсо I Воитель (ок. 1073 — 1134).
 Наследник престола Священной Римской империи принц Генрих поднял мятеж против своего отца императора Генриха IV.
 Збигнев, брат Болеслава III Кривоустого, объявил себя князем Польши. Начало междоусобной войны между братьями за польский престол, длившейся пять лет.
 Король Иерусалима Балдуин I присоединил к своим владениям Акру.
 7 мая — объединённое войско крестоносцев Эдессы и Антиохии потерпело поражение в битве при Харране.
 1104—1108 — граф Эдессы Балдуин, будущий иерусалимский король, в плену у эмира Мосула Шамс ад-Даулы Чекирмиша.
 Восстание армян в Эльбистане подавлено Боэмундом I.
 Войска византийского императора Алексея I Комнина под командованием Монастры вторглись в Антиохию. Боэмунд I вынужден отплыть в Европу за помощью, назначив регентом княжества своего племянника Танкреда.
 1104—1112 — Танкред (ок. 1078—1112) — регент Антиохии.
 Воевода князя Святополка Изяславича Путята, а также Олег Святославич, Ярополк Владимирович, Давыд Всеславич ходили осаждать Глеба Всеславича в Минске, но возвратились без успеха.
 1104—1105 — султан Великой Сельджукской империи Мелик-шах II.
 Грузинский царь Давид IV Строитель несмотря на противодействие Великой Сельджукской империи установил контроль над Кахети и Эрети.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1104 году
 Владимир Володаревич, князь галицкий.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1104 году

См. также

Примечания